Totora – comune della Bolivia nel dipartimento di Cochabamba
 Totora – comune della Bolivia nel dipartimento di Oruro
 Totora – pianta acquatica della famiglia delle Cyperaceae